Lovers Live — первый концертный альбом группы Sade, вышедший в 2002 году . Издан в формате CD+DVD.

Коммерческий успех 
Альбом достиг 10-го места в американском хит-параде и не покидал список 200 самых популярных альбомов страны в течение 15 недель.

Список композиций

CD 
 «Cherish the Day» (Sade Adu, Andrew Hale, Stuart Matthewman) — 6:37
 «Somebody Already Broke My Heart» (Adu, Hale, Matthewman, Paul S. Denman) — 5:13
 «Smooth Operator» (Adu, Ray St. John) — 4:16
 «Jezebel» (Adu, Matthewman) — 6:44
 «Kiss of Life» (Adu, Hale, Matthewman, Denman) — 4:58
 «Slave Song» 1 (Adu, Matthewman, Denman) — 4:35
 «The Sweetest Gift» (Adu, Hale, Matthewman, Denman) — 2:32
 «The Sweetest Taboo» (Adu, Martin Ditcham) — 6:01
 «Paradise» (Adu, Hale, Matthewman, Denman) — 4:32
 «No Ordinary Love» (Adu, Matthewman) — 6:09
 «By Your Side» (Adu, Hale, Matthewman, Denman) — 4:54
 «Flow» (Adu, Hale, Matthewman, Denman) — 5:01
 «Is It a Crime» (Adu, Matthewman, Hale) — 8:23

1 Композиция «African Race» была написана Дональдом Меннингом', экспертом и специалистом 'The Abyssinians' "

DVD 
 «Cherish the Day»
 «Your Love Is King»
 «Somebody Already Broke My Heart»
 «Cherry Pie»
 «Pearls»
 «Every Word»
 «Smooth Operator»
 «Redeye»
 «Jezebel»
 «Kiss of Life»
 «Slave Song»
 «Sweetest Gift»
 «The Sweetest Taboo»
 «Lovers Rock»
 «Immigrant»
 «Paradise»
 «King of Sorrow»
 «No Ordinary Love»
 «By Your Side»
 «Flow»
 «Is It a Crime»
 «It’s Only Love That Gets You Through»
 Закулисные кадры
 Обращение Шаде
 «King of Sorrow» (клип)
 Фотогалерея тура

Чарты

Сертификаты 
 Золото
  RIAA: 500 000

Примечания 

Альбомы Sade
Концертные альбомы 2002 года
Концертные альбомы Epic Records
Концертное видео
Видеоальбомы 2002 года